

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Baup“ beginnt.

Baup 



 Baup, Élie (* 1955), französischer Fußballtrainer

Baupi 
 Baupin, Denis (* 1962), französischer Politiker